L'Aglianico del Vulture riserva è una delle qualità del Aglianico del Vulture, un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Potenza.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino più o meno intenso o granato vivace, con riflessi arancioni dopo l'invecchiamento.
odore: vinoso con profumo delicato caratteristico che migliora con l'invecchiamento.
sapore: asciutto, sapido, fresco, armonico, giustamente tannico, può anche essere leggermente amabile.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 

Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni 
 

Vini DOC della provincia di Potenza
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico del Vulture